СО — аббревиатура

 CO — оксид углерода (II)

В других языках 
 СО — серия советского товарного паровоза 
 СО — сертификат происхождения
 СО — Колумбия
 СО — почтовый код штата Колорадо

См. также 
 СО
 Co